Beyer peut désigner :

Patronymes 
 Alexander Beyer (1973-) est un acteur de cinéma allemand.
 Amandine Beyer (1974-) est une violoniste française.
 Brad Beyer (1973-) est un acteur américain.
 Chad Beyer (1986-) est un coureur cycliste américain.
 Dick Beyer (1931-2019) est un catcheur (lutteur professionnel) américain.
 Don Beyer (1950-) est un ambassadeur américain.
 Eugen Beyer (1882-1940) est un General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Frank Beyer (1932-2006) est un réalisateur allemand.
 
 Georgina Beyer (1957-2023) est une femme politique néo-zélandaise.
 Gilles Beyer (1957-2023) est un patineur artistique et entraîneur français.
 Gustav Friedrich von Beyer (1812-1889) est un général prussien.
 Hans Joachim Beyer (1908-1971) est un universitaire, idéologue national-socialiste et un officier SS
 Hans-Jürgen Beyer (1949-) est un chanteur allemand.
 H. Otley Beyer (1883-1966) est un anthropologue américain des Philippines.
 Henryka Beyer (1782-1855) est un peintre allemand. 
 Horst Beyer (1940-2017), athlète allemand, spécialiste des épreuves combinées.
 Luc Beyer de Ryke (1933-2018) est un journaliste et homme politique belge.
 Marcel Beyer (1965-), écrivain allemand.
 
 Markus Beyer (1971-2018) est un boxeur allemand.
 Maximilian Beyer (1993-), coureur cycliste allemand.
 Mich Beyer (1948-) est une écrivaine de langue bretonne.
 Olaf Beyer (1957-) est un athlète est-allemand.
 Philippe Beyer (1817-1893), homme politique français.
 Susanne Beyer (1961-) est une athlète allemande.
 Udo Beyer (1955-) est un athlète est-allemand.
 Uwe Beyer (1945-1993) est un athlète allemand.
Victoria Beyer (1991-) est une arbitre internationale de football française.
 Wilhelm Beyer (1885-1945) est un homme politique allemand

Industries 
 Beyer-Peacock est un constructeur britannique de locomotives.
 Beyerdynamic (souvent abrégé « Beyer »), fabricant allemand de matériel audio

Homonymie de patronyme
Patronyme alsacien